Грачи — грузовая и пассажирская станция Северо-Кавказской железной дороги, расположенная на территории одноимённого населенного пункта в  Белокалитвинском районе Ростовской области.

Деятельность 
Остановка электричек Морозовская — Лихая и Лихая — Морозовская.

24 июня 1998 года на станции Грачи при производстве манёвров по разрешающему показанию маневрового светофора был допущен сход трёх вагонов на противошёрстной для движения

Примечания

Ссылки 
 ЖД Станция → Ростовская область → Грачи
 Железнодорожная станция Грачи

Станции Ростовского региона Северо-Кавказской железной дороги
Станции Северо-Кавказской железной дороги